Villiers-le-Bois peut se rapporter à :
 Villiers-le-Bois, commune française du département de l'Aube ;
 Villiers-le-Bois, hameau de la commune française de Nogent-le-Phaye dans le département d'Eure-et-Loir